Brainpool:
 Brainpool — шведская поп-группа.
 Brainpool — немецкий телевизионный продюсерский центр.